Itsja (Zee van Ochotsk), een rivier in de Russische kraj Kamtsjatka
 Itsja (bovenloop Om), een rivier in de Russische oblast Novosibirsk
 Itsja (benedenloop Om), een rivier in de Russische oblast Novosibirsk
 Itsja (Tara), een rivier in de Russische oblast Novosibirsk
 Itsja (Protva), een rivier in de Russische oblast Kaloega
 Itsja (plaats), een plaats in het Russische district Sobolevski